Il doppio del torneo di tennis Open de Tenis Comunidad Valenciana 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Francisco Roig che hanno battuto in finale Tom Kempers e Jack Waite 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (campioni)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

 Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1995
ATP Tour 1995